Párbeszéd (La Pointe-Courte) 1955-ben bemutatott francia dokumentum-játékfilm Agnès Varda rendezésében
 Párbeszéd Herskó János 1963-ban bemutatott filmje
 Párbeszéd a Neoton Família 1975-ös nagylemeze
 Párbeszéd Issei Amemiya japán művész szobra a pécsi Uránvárosban
 Párbeszéd Magyarországért egy 2013-ban alakult magyarországi politikai párt